Celso Gilberti, grimpeur et alpiniste italien
Ghislain Gilberti, écrivain français
Glenn Gilberti, catcheur américain

Homonymie de patronyme